Waldron – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Waldron – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Waldron – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Waldron – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Waldron – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harper
 Waldron – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
Gminy w USA:
 Waldron (ang. Waldron Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte